Töpper ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Töpper (1786–1872), österreichischer Industrieller
 Bernhard Töpper (* 1944), deutscher Fernsehjournalist und examinierter Jurist
 Cody Töpper (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Florian Töpper (* 1979), deutscher Politiker (SPD) und Landrat
 Friedrich Töpper (1891–1953), deutscher Politiker (SPD)
 Hertha Töpper (1924–2020), österreichische Altistin

Siehe auch:
 Topper